Gaetano Coronaro (Vicenza, 8 de desembre de 1852 - Milà, 5 d'abril de 1908), compositor.
 Antonio Coronaro, (Vicenza, 29 de juny de 1851 - Vicenza, 24 de març de 1933), compositor i organista, pare d'Arrigo.
 Gellio Benvenuto Coronaro (Vicenza, 30 de novembre de 1963 - Milà, 26 de juliol de 1916), director d'orquestra i compositor.
 Arrigo Coronaro, (Vicenza, 6 d'agost de 1880 - idem. 7 d'octubre de 1906), compositor.

Nissagues de músics